Мокшан:

 Мокшан — посёлок городского типа в России.
 Мокшан — беспалубное парусное судно XVIII—XIX веков.

См. также 
 Мокшанов